Danou bezeichnet:
 Danou (Burkina Faso), Ort in Burkina Faso
 Danou (Mali), Ort in Mali

Danou ist der Familienname folgender Personen:
 Maria Danou  (* 1990), griechische Skilangläuferin